Caiuajara — рід птерозаврів з родини Tapejaridae. Жили на території теперішньої Бразилії за пізньої крейди, ймовірно, близько 85 млн років тому. Особливо примітним відкриття стало через те, що тварину було описано з сотень кісток від 47 до невизначеної кількості сотень особин знайдених у кількох крупних зібраннях - концентрація рідкісна для птерозаврів.

Етимологія 

Родову назву утворено поєднанням Caiuá і Tapejara, назви типового роду Tapejaridae й Tapejarinae. Видова назва вшановує відкривачів типової місцевості.

Історія відкриття 

Знайдено в Крузейру-ду-Уесті, південна Бразилія. Таким чином, це перший птерозавр відкритий на півдні Бразилії (до того їх знаходили переважно на північному сході країни). Відомі рештки представляють скупчення кісток, що розташовувалися послідовно одне над одним у породах належних до ератеми Caiuá, утворених на місці пізньокрейдової пустелі. Скупчення ці доволі великі (перш за все два нижні, третє не настільки багате й із четвертого походять порівняно малочисельні скам‘янілості), знайдено сотні кісток збережених тривимірно (не компресованими, як це особливо часто трапляється з птерозаврами); щоправда, більшу частину складно віднести до однієї особини, оскільки значну частину елементів роз‘єднано. Тим не менш, кілька відоносно цілих скелетів було знайдено. Голотип є фрагментами черепа, крил і хребцями віднесеними до однієї тварини.

Опис 

Розмах крил відомих зразків складає до 2.35 метра. Подібно до інших Tapejaridae, для тварини характерна наявність гребеня, що простягається від носа до потилиці. Наявний не залежно від розмірів тварини, що дозволяє засумніватись у припущеннях про статевий диморфізм. Передщелепна загинається всередину, тим часом як нижня щелепа має заглиблення біля кінчика. Щелепи не закриваються повністю. Назоанторбітальний отвір видовжений, широкий спереду. Дзьоб, імовірно, мав ороговіле покриття на зразок такого птахів. На нижній щелепі наявний гребінь, що є типовим для Tapejarinae. Шийні хребці дещо видовжені. До тазу належать п‘ять хребців. Четвертий палець видовжений відчутніше, аніж в Anhangueridae, але не так сильно, як у Nyctosauridae.

Систематика 

Нижче ілюструється положення всередині Tapejaridae:

Палеоекологія 

Імовірно, колонію Caiuajara було розташовано на березі озера серед пустелі. Численні особини жили й помирали на тому місці, їхні рештки розкладалися впродовж різних проміжків часу залишаючись відкритими, перш ніж піщані шторми зносили їх на дно водойми. Цей процес, вочевидь, повторювався неодноразово, оскільки знайдено було 3-4 скупчення різного віку. Це, своєю чергою, може означати, що тварини жили там впродовж порівняно тривалого часу. Втім, не можна виключити також, що вони мігрували, й повертались лиш час від часу. Судячи з подібності будови молодих і дорослих особин (різниця зводиться переважно до рівня осифікації скелету та орнаментації черепа), ці птерозаври не доглядали своїх дитинчат довго, і вони були порівняно добре пристосовані до дорослого життя за наймолодшого віку.

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Azhdarchoidea
Вимерлі тварини, описані 1989
Вимерлі тварини, описані 2014